Хайри — фамилия и имя.

Фамилия 
 Хайри, Гайнан (1903—1938) — башкирский писатель и журналист.
 Хайри, Мохамед (род. 1981) — египетский снукерист.
 Хайри, Ринат  (1950—1990) — башкирский поэт, прозаик и публицист.

Имя 
 Козакчиоглу, Хайри
 Эмир-Заде, Хайри

См. также 
 Харри